Ibach kan syfta på:
 Ibach (företag) – en pianotillverkare
 Johannes Adolph Ibach (1766-1848), pianotillverkare

Geografi

Schweiz 

 Ibach, Schwyz, ort,

Tyskland 

 Ibach, Baden-Württemberg – kommun i Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg, Freiburg Region,